Falange steht für:
 Falange, ehemalige spanische faschistische Bewegung (1933–1937)
 Movimiento Nacional, die Staatspartei des franquistischen Spaniens (1937–1975); siehe Franquismus#Der Movimiento Nacional
 Falange Auténtica, politisch rechte Gruppierung in Spanien
 ONR-Falanga, Fraktion der ehemaligen polnischen Partei Nationalradikales Lager (1935–1939)
 Falange Nacional, ehemalige chilenische Partei (1938–1957)
 Falange Socialista Boliviana, bolivianische Partei
 Falange Neounzaguista, bolivianische Partei

Phalange steht für:
 Kata’ib, libanesische Partei 

Siehe auch:
 Phalanx (Begriffsklärung)
 Phalanstère, Siedlungsgemeinschaft